Beaulieu puede referirse a: 

 Beaulieu, comuna francesa del departamento de Alto Loira. 
 Beaulieu, comuna francesa del departamento de Ardèche.
 Beaulieu, comuna francesa del departamento de Calvados. 
 Beaulieu, comuna francesa del departamento de Cantal. 
 Beaulieu, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or. 
 Beaulieu, pequeña villa inglesa en New Forest.
 Beaulieu, comuna francesa del departamento de Hérault. 
 Beaulieu, comuna francesa del departamento de Indre. 
 Beaulieu, comuna francesa del departamento de Isère. 
 Beaulieu, comuna francesa del departamento de Nièvre. 
 Beaulieu, comuna francesa del departamento de Orne. 
 Beaulieu, comuna francesa del departamento de Puy-de-Dôme.
 Beaulieu, 1.ª sección comunal de la comuna haitiana de Roche-à-Bateau.
 Beaulieu, estación del metro de Bruselas.
 Geoffroy de Beaulieu, biógrafo francés del siglo XIII.
Título nobiliario británico
 Edward Douglas-Scott-Montagu, tercer barón Montagu de Beaulieu.